Moroder /Mo'rodɐr/ är följande personers familjenamn:

 Adele Moroder Lenèrt, författare av ladinska berättelser
 Albin Moroder, österrikisk bildhuggare
 David Moroder
 Egon Moroder Rusina, målare
 Franz Moroder Lenèrt, köpman
 Giorgio Moroder, musikproducent och kompositör
 Karin Moroder, italiensk skidlöpare
 Igor Moroder, fiolbyggare
 Johann Baptist Moroder-Lusenberg, bildhuggare
 Josef Moroder-Lusenberg, konstmålare 
 Ludwig Moroder, bildhuggare
 Petra Moroder, freestyleåkare
  Rudolf Moroder Lenèrt, bildhuggare

Familjen Moroder kommer från St. Ulrich in Gröden (italienska Ortisei) i Sydtyrolen.